Mystra, ou Mistra est une ville de Grèce, ancienne capitale byzantine du Péloponnèse.
Mystra est une déesse des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.